James Murdock est un nom pouvant désigner:

 (1776-1856), traducteur américain
James Murdock (1871-1949), homme politique canadien en Ontario
 (1931-1981), acteur américain

Voir aussi

Murdock, James